Аннализа — женское имя

Персоналии 
 Аннализа - сценическое имя итальянской певицы Аннализы Скарроне (род. 1985)
 Аннализа Бассо (род. 1998) - американская актриса 
 Аннализа Паннарале (род. 1976) - итальянский политик
 Аннализа Эриксон (1913-2011) — шведская актриса.

Другое  
 (910) Аннализа — астероид.

 См. также
 Анна и Лиза